Austria:
 Richard-Wagner-Platz – plac w Wiedniu

Niemcy:
 Richard-Wagner-Platz – plac w Berlinie
 Richard-Wagner-Platz – plac w Lipsku
 Richard-Wagner-Platz – stacja metra w Berlinie